Barra – miasto w Gambii
 Barra – wieś w Portugalii, miejsce lokalizacji latarni morskiej (zob. Latarnia w Barra)
 Barra – dzielnica Neapolu, we Włoszech
 Barra – wyspa w Szkocji
 Barra – port lotniczy w Szkocji
 Barra Point – przylądek w Gambii